

Architettura 
 Palazzo degli Alberti – edificio storico di Prato
 Palazzo Malenchini Alberti – edificio storico di Firenze
 Teatro Alberti – teatro di Desenzano del Garda in provincia di Brescia
 Torre degli Alberti – edificio storico di Borgo Santa Croce
 Villa Alberti – villa sita a Montughi

Famiglie 
 Alberti di Catenaia – famiglia nobile fiorentina
 Alberti di Prato – famiglia feudale pratese
 Alberti de Foza – famiglia cimbra (Sette Comuni) di origine celtica (Scozia-Irlanda)
 Alberti Poja – famiglia nobile trentina
 Alberti – famiglia di Sansepolcro
 Alberti – famiglia di Bormio

Geografia 
 Partido di Alberti – dipartimento argentino della provincia di Buenos Aires
 Alberti – città della provincia di Buenos Aires

Persone 
 Alberti – cognome di lingua italiana

Trasporti 
 Alberti – stazione della metropolitana di Buenos Aires

Altro 
 Strega Alberti – liquore prodotto dall'omonima azienda di Benevento